Norrländska mästerskapet i fotboll 1926 vanns av Bodens BK.

Matcher

Kvalomgång

Semifinaler

Final

Källor
Sveriges fotbollshistoriker och statistiker - Statistik

1926 i Sverige
Fotbollssäsongen 1926
1926